Avon (boot), merknaam van fabrikant voor opblaasbare nautische producten
 Avon (schip, 1884), Brits ijzeren zeilschip
 Avon (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Avon Products, een merk van schoonheids- en verzorgingsproducten en speelgoed uit de Verenigde Staten
 Avon Rubber plc, een bandenmerk
 Avon (uitgeverij),

Plaatsen

Rivieren 
Groot-Brittannië:
 Avon (rivier), de naam van een aantal verschillende rivieren:
 Avon (Bristol), mondt uit in de Ierse Zee bij Bristol
 Avon (Devon), mondt uit bij Bigbury on Sea nabij Salcombe
 Avon (Hampshire), onder andere door Salisbury en Christchurch
 Avon (Schotland), mondt uit in de Firth of Forth nabij Falkirk
 Avon (Warwickshire), onder andere door Stratford-upon-Avon

Australië:
 Avon (rivier in West-Australië)
 Avon (rivier in westelijk Victoria)
 Avon (rivier in Gippsland)
 Avon (rivier in Nieuw-Zuid-Wales)

Nieuw-Zeeland
Avon (Canterbury)
Avon (Marlborough)